Tweede klasse amateurs 2019-20 (voetbal België)
Tweede klasse amateurs 2019-20 (voetbal Nederland)